Максимильен Люс (, 13 марта 1858, Париж — 6 февраля 1941, там же) — французский художник-неоимпрессионист. Известен работами в живописи, графике, книжной иллюстрации. Деятель анархистского движения.

Биография и творчество 
Максимильен Люс родился в семье Шарля-Дезире Люса (1823—1888) и Луизы-Жозефины Дюна (1822—1878). Семья жила на Монпарнасе, в рабочем районе Парижа. Учился на офортиста. В 1872 году четырнадцатилетний Люс стал учеником гравёра Анри-Теофиля Хильдебранда (1824—1897). Позднее обучался в Академии Сюиса и у Эжена Фромана. Вместе с Люсьеном Писсарро, сыном художника Камиля Писсарро он основал в Ланьи художественную группу Groupe de Lagny, поставив своей задачей развитие теории цвета Жоржа Сёра и его техники разделения цвета. Люс также высоко ценил творчество Камиля Коро. Помимо пейзажей, в его творчестве с 1887 года появляются портреты.

Наследие 
Сохранившееся творческое наследие художника составляют 4200 картин и около 3000 рисунков. Музей Орсе оценивает Люса как «одного из лучших представителей неоимпрессионистского движения». 

Работа художника «Собор Нотр-Дам де Пари», написанная в 1900 году, была продана на аукционе в мае 2011 года за 4 200 000 долларов США, установив рекорд для работ Люса.

Примечания

Литература 
 Bouin-Luce J., Bazetoux D. Maximilien Luce: catalogue raisonné de l'œuvre peint. Vol.1-2. Paris: Editions JBL, 1986

Ссылки 

 Работы в музее Орсе

Художники-пейзажисты Франции
Художники-портретисты Франции
Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Художники-импрессионисты Франции
Пуантилизм
Анархисты Франции